Департамент Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Чако.

Территория — 7800 км². Население — 59147 человек. Плотность населения — 7,60 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Хосе-де-Сан-Мартин.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Чако.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с Парагваем
на юго-востоке — с департаментом Бермехо
на юге — с департаментами Примеро-де-Майо, Сархенто-Кабраль
на юго-западе — с департаментами Вейнтисинко-де-Майо, Китилипи
на западе — с департаментом Майпу
на северо-западе — c департаментом Хенераль-Гуэмес

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:

Хенераль-Хосе-де-Сан-Мартин
Сьерво-Петисо
Ла-Эдувихис
Лагуна-Лимпия
Пампа-Альмирон
Пампа-дель-Индио
Пресиденсия-Рока

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Чако